Rasheed ist der Familienname folgender Personen:

 Aishath Afnaan Rasheed (* 1992), maledivische Badmintonspielerin
 Khaled Al-Rasheed (* 1974), saudi-arabischer Fußballspieler
 Khaled Fahd Al-Rasheed (* 1965), saudi-arabischer Fechter
 Madawi al-Rasheed (* 1962), saudi-arabische und britische Historikerin und Professorin für Religionsanthropologie
 Mohamed Ajfan Rasheed (* 1990), maledivischer Badmintonspieler
 Rashid Fahd Al-Rasheed (* 1965), saudi-arabischer Fechter

Siehe auch:
 Rashid